Estádio Alcides Santa Rosa – stadion wielofunkcyjny w Garibaldi, Rio Grande do Sul, Brazylia, na którym swoje mecze rozgrywa klub Associação Garibaldi de Esportes.

Linki zewnętrzne 
 Templos do Futebol

Stadiony lekkoatletyczne w Brazylii
Stadiony piłkarskie w Brazylii
Stadiony w Rio Grande do Sul